Brasil
 Viçosa (Alagoas), município
 Viçosa (Minas Gerais), município
 Viçosa (Rio Grande do Norte), município
 Viçosa do Ceará, município
 Nova Viçosa, município do estado da Bahia

Portugal
 Aldeia Viçosa, freguesia
 Vila Viçosa, município

Pessoas
 Júnior Viçosa, futebolista brasileiro

Ver também

Desambiguações de topônimos